Borova Glava est un toponyme qui peut désigner :
le mont Borova Glava, un sommet des monts Tara, en Serbie.